Gabriella Lantos-Romacz – schermitrice ungherese;
 Mihály Lantos – allenatore e calciatore ungherese.